Америчка певачица, текстописац и глумица Мајли Сајрус је наступила у бројним музичким спотовима, филмовима, телевизијским серијама и видео-играма. Од 2006. до 2011. глумила је главну улогу у серији Хана Монтана, а потом 2009. била звезда филма Хана Монтана: Филм. Такође је позајмила глас Пени у анимираном филму Муња (2008), глумила Рони Милер у филму Последња песма (2010) и Лолу Вилијамс у филму -{LOL}-: Живети бурно (2012). Поред тога, објавила је 39 музичких спотова, а појавила се у додатних 12.

Музички спотови

Филм

Телевизија

Референце

Спољашње везе 
 

Мајли Сајрус
Филмографије